Osoby w Wikipedii o nazwisku Rex 
 Robert Rex (1909-1992) – polityk, pierwszy premier Niue
 Simon Rex, właściwie Simon Rex Cutright (ur. 1974) – amerykański aktor i komik
 Wilhelm Rex (1870-1944) – niemiecki rzeźbiarz

Miejscowości w USA:
 Rex – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
Gminy w USA:
 Rex (ang. Rex Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman

Inne:
 Komisarz Rex – austriacki serial kryminalny